Филиал:

 Филиал — отделение или самостоятельная часть предприятия, учреждения, организации.
 «Филиал» — повесть Сергея Довлатова.
 Филиал — посёлок в Республике Алтай, входит в Бирюлинское сельское поселение.